В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Яна Новотна 2-6, 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (фінал)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (півфінал)

 Кеті Джордан /  Лорі Макніл (1-ше коло)
 Гретхен Магерс /  Робін Вайт (1-ше коло)
 Ніколь Брандтке /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International